Název Roswell má více míst:

 Roswell (Georgie)
 Roswell (Jižní Dakota)
 Roswell (Nové Mexiko) – město známé pro incident s UFO
 Roswell (Ohio)
 Roswellský incident – incident s UFO v Roswellu v Novém Mexiku
 Roswell (seriál)